Odznaka Imprez na Orientację (OInO) – wyróżnienie przyznawane w turystyce kwalifikowanej, ustanowione i nadawane przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze za udział w imprezach na orientację, zarówno indywidualnych jak i drużynowych. Zdobywanie odznaki nie jest limitowane wiekowo i (w przeciwieństwie do niektórych innych odznak PTTK) czasowo.

Kategorie 
Odznaka jest przyznawana w następujących kategoriach:
 popularnej
 małej OInO w stopniach: brązowym, srebrnym i złotym
 dużej OInO w stopniach: brązowym, srebrnym i złotym
 za wytrwałość (stopnie I, II,III)
 dla najwytrwalszych (stopnie od I do IV)
Aby zdobyć odznakę popularną, należy zaliczyć 5 imprez, najwyższy stopień odznaki za wytrwałość wymaga zdobycia 2500 punktów (imprezy punktowane są od 1 do 5 pkt.). Do odznaki liczą się zarówno imprezy turystyczne jak i sportowe.

Przypisy 

Odznaki Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego